Нова  — новый.

Нова (звезда) (также  килонова) — новая звезда.

 Литература 
 Трилогия Нова — название цикла из трёх романов Уильяма Берроуза.
 Нова Экспресс (Nova Express) — роман Уильяма Берроуза (также известен под названием «Экспресс „Сверхновая“»)

 Персонажи 
 Нова — персонаж вселенной Starcraft.
 Нова (Ричард Райдер) — персонаж комиксов Marvel, супергерой комиксов Marvel, член одноимённого корпуса.
 Нова (Сэм Александр) — персонаж комиксов Marvel, супергерой комиксов Marvel,  другой член одноимённого корпуса.
 Нова (Фрэнки Рей) — персонаж комиксов Marvel, была членом Фантастической четвёрки и Герольдом Галактуса.
 Кассандра Нова — суперзлодей, персонаж комиксов компании Marvel Comics.
 Населённые пункты 
 Нова — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Нова — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Нова-Градишка — город в Хорватии 
 Нова-Горица — город в Словении
 Нова-Загора — город в Болгарии 
 Нова-Фрибургу — город и муниципалитет в Бразилии
 Нова-Игуасу — муниципалитет в Бразилии
 Нова-Леванте — коммуна в Италии
 Нова-Лима — муниципалитет в Бразилии 
 Нова-Аурора — муниципалитет в Бразилии, штат Гояс.
 Нова-Аурора — муниципалитет в Бразилии, штат Парана.

 Персоналии 
 Нова, Альдо (род. 1956) — канадский рок-музыкант, композитор и продюсер.
 Нова, Жуан да (около 1460—1509) — португальский мореплаватель галисийского происхождения.
 Нова, Хэзер (род. 1967) — бермудская певица и поэтесса, автор и исполнитель песен преимущественно в жанре фолк-поп.

 Другое 
 «Нова» — серия ракет-носителей НАСА.
 «Нова» — российский мужской волейбольный клуб из Новокуйбышевска.
 «Нова» — студийный альбом Ирины Билык 1995 года.

См. также 

 «Вита Нова» — российское издательство
 Ива Нова — российская этно-экстрим группа
 Нора Нова (1928—2022) — немецкая поп-певица
 Саят-Нова (1712—1795) — армянский поэт и ашуг, мастер любовной лирики
 «Супер Нова» — латвийский футбольный клуб
 НОВА (болг. Народоосвободителната въстаническа армия, Народно-освободительная повстанческая армия) — крупнейшая организация Движения Сопротивления в Болгарии в период Второй мировой войны
 Аскания-Нова
 Вила-Нова
 Терра Нова
 Nova